Дувидзон — еврейская патронимическая фамилия (от мужского личного имени Ду́вид).

 Дувидзон, Григорий Матвеевич — руководитель оркестра молдавской народной музыки «Чобэнаш» (Калараш), заслуженный деятель культуры Молдавии.
 Дувидзон, Павел Дмитриевич (1953—2015) — российский кинопродюсер, организатор кинопроизводства.